Земля́к (жен. землячка) — уроженец одной с кем-н. местности (Словарь Ожегова).

Также Земляк () — украинская фамилия. Известные носители:

 Земляк, Василий Сидорович (1923—1977) — украинский советский писатель, киносценарист;
 Земляк, Ольга (род. 1990) — украинская легкоатлетка.

См. также 
 Земляки